Battle City:
 «Battle City» — компьютерная игра 1985 года для игровых приставок Famicom и Game Boy.
 «Battle City» — компьютерная игра 2003 года с открытым исходным кодом онлайн для нескольких игроков.
 «Battle City» — серия из манги Yu-Gi-Oh!